widły – narzędzie
 Widły – grań w Tatrach Wysokich
 widły bojowe – rodzaj historycznej broni drzewcowej
 Wandalin-Widły – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie